Table des caractères Unicode U+30000 à U+30FFF.

Sinogrammes unifiés CJC ― supplément G ( partie) (Unicode 13.0) 
Sinogrammes supplémentaires utilisés pour les différentes écritures idéographiques hanzi des langues chinoises (dont le mandarin qui utilise le style chinois simplifié, et le cantonais qui utilise le style chinois traditionnel, et d’autres langues d’Asie du Sud-Est), unifiés avec les idéographes de l’écriture kanji du japonais, ceux de l’écriture hanja du coréen traditionnel et ceux de l’ancien Chữ Nôm du vietnamien.

Table des caractères

Voir aussi

Liens externes 
  Supplément G aux idéogrammes unifiés CJC, table sur le site Unicode (document PDF).
  CJK Unified Ideographs Extension G, table sur le site Unicode (document PDF).

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (30000-30FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

03000